Тжвжик:

 Тжвжик — блюдо армянской кухни.
 «Тжвжик» — рассказ западноармянского писателя Атрпета.
 «Тжвжик» — короткометражный фильм 1961 года, снятый Арманом Манаряном по одноимённому рассказу.